Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Kobiet 1987 – piąte mistrzostwa świata B w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do IO 1988. Odbył się w dniach 9–18 grudnia 1987 roku w Bułgarii.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–16

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1987
1987 w Bułgarii
1987 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Bułgarii